Jorge Brito puede hacer referencia a:

 Jorge Horacio Brito (1952-2020), empresario argentino dueño del Banco Macro.
 Jorge Pablo Brito, hijo del anterior, empresario, presidente del Club Atlético River Plate.
 Jorge Brito Hasbún, diputado chileno por el distrito 13, Valparaíso.
 Jorge Brito (beisbolista), exbeisbolista dominicano.
 Jorge Brito (artista visual) (1925-1996), pintor, escultor y muralista argentino.